Ère Genkō identifie deux  ères du Japon différentes : 
 Première Ère Genkō : de  à 
 Deuxième Ère Genkō : d' à